Dalmatinova ulica je naziv več ulic:
 Dalmatinova ulica, Brežice
 Dalmatinova ulica, Celje
 Dalmatinova ulica, Krško
 Dalmatinova ulica, Ljubljana
 Dalmatinova ulica, Maribor
 Dalmatinova ulica, Mengeš
 Dalmatinova ulica, Murska Sobota
 Dalmatinova ulica, Novo mesto
 Dalmatinova ulica, Radenci
 Dalmatinova ulica, Sevnica

Jurij Dalmatin